Berge Østenstad – scacchista norvegese
 Bjørn Henning Østenstad – giurista norvegese
 Egil Østenstad – ex calciatore norvegese, attaccante
 Marthine Østenstad – calciatrice norvegese
 Sandra Østenstad – calciatrice norvegese